Кубок шести наций 2010 () - 11-й по счету кубок шести наций, ежегодный регбийный турнир, в котором соревнуются национальные команды Англии,  Франции, Ирландии, Италии, Шотландии и Уэльса (европейские сборные, относимые  к первому ярусу). После почти полтора месяца игр кубок достался французам, которые завоевали также большой шлем, победив всех соперников.

Турнир был 116-м по счету, если считать кубок пяти наций и кубок домашних наций.

Участники

Результаты

Таблица

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5-я неделя

Примечания

Ссылки 

Кубок шести наций